Morières ist der Name folgender Ortschaften:

Morières, ehemalige Gemeinde im französischen Département Calvados, heute zu Vendeuvre gehörig
Morières-lès-Avignon, Gemeinde im französischen Département Vaucluse